Sieraków peut faire référence à :

Toponymie

 dans la Voïvodie des Basses-Carpates
 village de Sieraków

 dans la voïvodie de Grande-Pologne :
 Sieraków est une ville de la voïvodie de Grande-Pologne, chef-lieu de la gmina de Sieraków

 dans la Voïvodie de Łódź
 village de Sieraków 

 dans la Voïvodie de Lubusz
 village de Sieraków

 dans la Voïvodie de Mazovie
 village de Sieraków de la Powiat de Wołomin 
 village de Sieraków de la Powiat de Gostynin
 village de Sieraków de la Powiat de Varsovie-ouest

 dans la Voïvodie de Petite-Pologne
 village de Sieraków

 dans la Voïvodie de Sainte-Croix
 village de Sieraków
 
 dans la Voïvodie de Silésie
 village de Sieraków

Divers 
 le Parc naturel de Sieraków, dans la voïvodie de Grande-Pologne.